Liebe meines Lebens steht für:

 Gabrielle – Liebe meines Lebens, französischer Film von Patrice Chéreau (2005)
 Lena – Liebe meines Lebens, deutsche Fernsehserie (2010 bis 2011)
 Die große Liebe meines Lebens, US-amerikanischer Film von Leo McCarey (1957)

Siehe auch:
 Liebe des Lebens
 Liebe seines Lebens
 Hope Springs – Die Liebe deines Lebens, US-amerikanischer Film von Mark Herman (2003)